Я́цек Ян Ку́ронь (, 3 марта 1934 года, Львов — 17 июня 2004 года, Варшава) — польский политик, один из руководителей оппозиции в период существования ПНР, историк, активист т. н. красных скаутов, соучредитель Комитета Защиты Рабочих, министр труда и социальной политики, в 1989—2001 годах депутат Сейма ПНР X созыва, депутат Сейма Польши I, II и III созывов. Кавалер Ордена Белого Орла.

Биография 
С 1949 года активно участвовал в деятельности прокоммунистического Союза польской молодёжи (СПМ). С 1952 года был штатным инструктором харцерской организации и вступил в Польскую объединённую рабочую партию (ПОРП). В ноябре 1953 года исключён из СПМ и ПОРП за критику идеологической концепции СПМ.

Окончил исторический факультет Варшавского университета (1957). Деятель независимого студенческого движения в 1960-х годах. За «Открытое письмо к партии» (1964; совместно с Каролем Модзелевским), критиковавшее бюрократизм и классовый характер режима в Польской Народной Республике с позиций демократического социализма и антиавторитарного марксизма, был приговорён к 3 годам заключения (освобождён в 1967 году). В марте 1968 года за организацию студенческих забастовок приговорён к трём с половиной годам заключения.

В сентябре 1976 года стал одним из учредителей Комитета защиты рабочих (), переименованного в 1977 году в Комитет социальной самозащиты KOR (; ), участник нелегальной печати и подпольной системы политического самообразования.

Имея в виду волнения 1970 года, когда рабочие разгромили и сожгли несколько помещений коммунистических парткомов, Яцек Куронь выдвинул ставший знаменитым лозунг: «не жгите комитеты, а создавайте свои».

Он стал одним из авторов стратегии деятельности независимого профсоюза «Солидарность» (1980). С введением военного положения 13 декабря 1981 года интернирован, в 1982 году арестован по обвинению в попытке изменения государственного строя. Освобожден по амнистии (1984).

Подпольная «Солидарность» выпустила в 1984 году серию почтовых марок с изображениями политзаключённых, в том числе Яцека Куроня.

Участник «Круглого стола» (1989), приведшего к частично свободным выборам и победе на них «Солидарности». Депутат Сейма (1989—2001); министр труда и социальной политики (1989—1990); 1992—1993). На президентских выборах 1995 года набрал 9,2 % голосов и занял 3-е место.

Под конец жизни Куронь критически оценивал результаты рыночных преобразований в Польше и Восточной Европе. В интервью 2001 года он заявил следующее: «Я хотел создать демократию, но не продумал, каким образом. И вот доказательство: я думал, что капитализм может реформировать сам себя, всё необходимое, например самоуправление рабочих… Вот доказательство моей слепоты… Единственное, о чём я сожалею — это о своём участии в правительстве. Моё правительство помогло людям принять капитализм». В последней своей речи в апреле 2004 года он обратился к альтерглобалистам, протестовавшим против Всемирного экономического форума в Варшаве, со словами: «Это вам, мои дорогие друзья, предстоит совершить то, на что не способны нынешние политические элиты: создать новое понимание общественного сотрудничества, внедрить идеалы свободы, равенства и социальной справедливости».

Яцек Куронь скончался 17 июня 2004 года. Похоронен на кладбище Воинское Повонзки.

Яцек Куронь был дважды женат. Первая его жена — Гражина — была активной диссиденткой-правозащитницей, скончалась во время военного положения. Вторая жена — Данута — была активисткой подпольной «Солидарности», ректором Университета имени Яна-Юзефа Липского.

Сын Яцека Куроня Мацей в молодости был активистом Независимого союза студентов, в Третьей Речи Посполитой — известным кулинаром и ресторатором.

Признание 
 Орден Белого орла (2 марта 1998 года).
 Серебряный крест Заслуги (1961).
 Орден князя Ярослава Мудрого V степени (28 июня 1999 года, Украина) — за весомый личный вклад в развитие украинско-польских отношений.
 Орден «За заслуги» III степени (22 июня 1999 года, Украина) — за весомый личный вклад в развитие украинско-польских отношений.
 Офицер ордена Почётного легиона (1993, Франция).
 Командор ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (Германия).
 Кавалер ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (Литва).
 Медаль Памяти 13 января (9 января 1992 года, Литва).
 Серебряная медаль «За заслуги» (2003, Чехия).
 Орден Улыбки (2001).
  (2001)
 Почётный гражданин Львова (3 июня 2002 года).

См. также 
 Солидарность
 Лех Валенса
 Бронислав Геремек

Примечания

Ссылки 
 На сайте Журнального зала.

Кандидаты в президенты Польши (1995)
Министры Польши
Министры труда Польши
Депутаты Сейма Польши
Диссиденты Польши
Члены профсоюза «Солидарность»
Профсоюзные деятели Польши
Исключённые из ПОРП
Репрессированные в ПНР (1944—1989)
Заключённые тюрьмы Мокотув
Социалисты Польши
Награждённые медалью Памяти 13 января
Выпускники Варшавского университета
Похороненные на кладбище Воинские Повонзки
Почётные граждане Львова